Eurodryas infra-rectiangula är en fjärilsart som beskrevs av Marcel Caruel 1939. Eurodryas infra-rectiangula ingår i släktet Eurodryas och familjen praktfjärilar. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Praktfjärilar
infra-rectiangula